Ахала́я () — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Бачо Ахалая (* 1980) — грузинський політик і державний діяч.
 Гігла Ахалая (* 1984) — грузинський футболіст.

Грузинські прізвища